«Traffic» o «Trafic» puede referirse a:

Cine 
 Traffic (2000), película dirigida por Steven Soderbergh.
 Trafic (1971), película dirigida por Jacques Tati.
 Trafic (2004), película dirigida por Catalin Mitulescu.

Deportes 
 Traffic, agencia de eventos deportivos con sede en Brasil.

Informática 
 Traffic-vis, un software.
 Conformado de tráfico (traffic shaping).

Música 
 Traffic Sound, grupo de rock peruano.
 Traffic (banda), grupo de rock británico.
 Traffic, sencillo de Tiësto.

Transportes 
 Traffic alert and Collision Avoidance System.
 SS Traffic, barco de vapor usado como transbordador para el RMS Titanic.